Shinobi puede referirse a:
Shinobi, la serie de videojuegos de SEGA.
Shinobi (1987), el videojuego original para recreativas.
Shinobi (1991), el primer videojuego de la serie Shinobi para la consola Game Gear de SEGA, también conocido como The GG Shinobi.

Además, el nombre también se puede referir a:
Shinobi, el cuerpo militar de la antigüedad en Japón, también conocido como ninja.